Hallen bezeichnet:
 Hallen (Åre), ein Ort in der Gemeinde Åre in der schwedischen Provinz Jämtlands län
 Hallen (South Gloucestershire), ein Ort in South Gloucestershire in England
 als Plural: Halle (Architektur)

Hallen oder Hallén ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Hallén (1846–1925), schwedischer Komponist, Dirigent, Musikpädagoge und Professor
 Johan Hallen (1588–1659), schwedischer Diplomat und Regierungsrat in Schwedisch-Pommern
 Klaus Hallen (1942–2007), deutscher Tänzer, Tanzsporttrainer, Choreograph, Musiker und Bandleader
 Otto Hallen (1921–2006), deutscher Neurologe